Marcus Gerards ist der Name folgender Personen:

* Marcus Gerards der Ältere (~1520/1512–nach 1586), flämischer Maler, Grafiker und Graveur
 Marcus Gerards der Jüngere (~1561/1562–1636), flämischer Maler